Йеллоустонские водопады () — парный водопад, расположенный в округе Парк (штат Вайоминг, США) на реке Йеллоустон в Йеллоустонском национальном парке. Расстояние между ними составляет около 750 метров (по руслу реки).

Верхний Йеллоустонский водопад 
Верхний Йеллоустонский водопад () расположен в точке  и имеет высоту 33 метра.

Нижний Йеллоустонский водопад 

Нижний Йеллоустонский водопад () расположен в точке  и имеет высоту 94 метра. Это — самый высокий водопад парка и крупнейший по объёму воды водопад Скалистых гор: в сухой сезон (осенью) расход воды составляет около 19 м³/сек, в дождливый сезон (в конце весны) — до 240 м³/сек.

Совершив низвержение, река продолжает свой путь по .

История 
Местные индейцы знали о существовании этих водопадов испокон веков. Уильям Кларк во время своей знаменитой экспедиции (1804—1806), находясь в этом месте, сделал запись в дневнике, что слышит шум водопадов, но воочию их он так и не увидел. В 1824 году заявил о том, что видел эти водопады, французский торговец пушниной Батист Дюшарм. В 1846 году такое же заявление сделал американский первопроходец, маунтинмен, торговец пушниной и горный проводник Джим Бриджер. В 1851 году он предоставил миссионеру Пьеру Жану де Смету карту, на которой эти водопады были обозначены. В 1869 году  впервые полноценно исследовала эти водопады и дала им нынешнее название. В следующем году общественности были представлены более-менее качественные рисунки водопадов — их выполнил рядовой Чарльз Мур во время . В 1871 году были сделаны первые фотоснимки водопадов — их выполнил Уильям Джексон, посетивший это место в составе экспедиции под началом Фердинанда Гайдена; а также первые настоящие картины, их изображающие, — авторства Томаса Морана. В 1887 году были опубликованы первые зимние фотографии этих водопадов — съёмку выполнил .

Ныне Йеллоустонские водопады являются популярной туристической достопримечательностью. Непосредственно у Верхнего водопада выстроен мост ; к Нижнему водопаду подходит «».

Галерея

См. также

Примечания 

Водопады США
Йеллоустон
Водные объекты Вайоминга
География округа Парк (Вайоминг)
Бассейн Йеллоустона